Il doppio del torneo di tennis East West Bank Classic 1993, facente parte del WTA Tour 1993, ha avuto come vincitrici Arantxa Sánchez Vicario e Helena Suková che hanno battuto in finale Gigi Fernández e Nataša Zvereva 7-6, 6-3.

Teste di serie 

 Gigi Fernández /  Nataša Zvereva (finale)
 Arantxa Sánchez Vicario /  Helena Suková (campionesse)
 Assente
 Zina Garrison /  Kathy Rinaldi-Stunkel (quarti di finale)

 Amanda Coetzer /  Magdalena Maleeva (primo turno)
 Debbie Graham /  Rosalyn Nideffer (secondo turno)
 Lindsay Davenport /  Robin White (semifinali)
 Rachel McQuillan /  Claudia Porwik (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

East West Bank Classic 1993